Гончаро́в — російське прізвище.
 Гончаров Валерій Володимирович (*1977) — український гімнаст, олімпійський чемпіон, заслужений майстер спорту.
 Гончаров Василь Володимирович (Вася Обломов; * 1984) — російський музикант, поет, композитор.
 Гончаров Володимир:
 Гончаров Володимир Іванович (1952—2015) — український вчений, доктор філософських наук, мовознавець, заслужений працівник освіти України.
 Гончаров Володимир Кирилович (1909, м. Замостя, Люблінська губернія (нині Польща) — 1987, Київ, СРСР) — радянський український археолог.
 Гончаров Володимир Леонідович(нар. 1980) — український і російський актор театру і кіно.
 Гончаров Володимир Максимович (1940—2022) — радянський і український режисер, аніматор, художник. Заслужений діяч мистецтв України (2010).
 Гончаров Володимир Михайлович (нар. 1936) — радянський і український скульптор. Член НСХУ (1995).
 Гончаров Володимир Олександрович (нар. 1977) — російський стрілець, що спеціалізується на стрільбі з пістолета. Призер чемпіонатів світу та Європи, учасник двох Олімпіад.
 Гончаров Володимир Петрович (нар. 1924) — радянський і український актор театру і кіно, режисер. Заслужений діяч мистецтв України (1995).
 Гончаров Євген Анатолійович — майор Збройних сил України, командир 23-го окремого мотопіхотного батальйону 56 окремої мотопіхотної бригади, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Гончаров Єгор Іванович (*1931) — український прозаїк.
 Гончаров Іван Олександрович (*1812 — †1891) — російський письменник.
 Гончаров Леонід Михайлович (1925—1986) — радянський воєначальник, генерал-полковник артилерії.
 Гончаров Михайло Олександрович (*1962) — український політик, Народний депутат України 5-го скликання.
 Гончаров Олег Леонідович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
  Гончаров Олексій Васильович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гончаров Олексій Володимирович (*1965) — український підприємець та інженер. Почесний консул Республіки Гватемала в Україні.
 Гончаров Петро Григорович (*1888 — †1970) — український хоровий диригент, композитор
 Гончаров Сергій Миколайович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гончаров Руслан Миколайович (*1973) — український фігурист, призер Олімпійських ігор
 Гончаров Юрій Олегович (*1969) — генерал-майор СБУ.
 Гончаров Ян Петрович — провідний терапевт Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», полковник медичної служби, заслужений лікар України.

Див. також 
 Гончарова

Примітки 

Російські прізвища